Зупинний пункт 373 км (Зупинний пункт триста сімдесят третій кілометр; до 2000-х — роз'їзд 373 км) — станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці, розміщена на лінії Апостолове — Снігурівка між станцією Апостолове (відстань — 8 км) і роз'їздом Дубки Одеської залізниці (4 км). Відстань до ст. Снігурівка — 98 км. Є передатною станцією між Придніпровською та Одеською залізницями.

Розташована в Апостолівському районі Дніпропетровської області, за 1,5 км на схід від Українки.

Відкрита в 1962 році як роз'їзд. У 2000-х переведено до розряду станцій.

Джерела 

Станції Придніпровської залізниці
Залізничні станції Дніпропетровської області
Транспорт Апостолівського району
Засновані в Україні 1904